Bujaraloz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bujaraloz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bujaraloz (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar